«KBS World» — круглосуточный телеканал южнокорейской телерадиовещательной корпорации KBS, предназначенный для международной аудитории. Большинство передач транслируется на корейском языке с английскими субтитрами.

Помимо основного телеканала, штаб-квартира которого находится в Сеуле, есть также два отдельных телевизионных канала с названием «KBS World» для США и для Японии, которые находятся под управлением. соответственно, американского и японского филиалов корпорации (KBS America и KBS Japan). Канадский «KBS World» был переименован в «All TV K» в 2012 году.

Предыстория 
До «KBS World» у корпорации KBS уже был международный канал, который назывался «TV Korea» и начал трансляции в сентябре 2001 года. Целевой аудиторией «TV Korea» были этнические корейцы и граждане Кореи, проживающие за рубежом. Также телеканал поставлял корейские новости и телефильмы/телесериалы по низким ценам телекомпаниям разных стран. Даже несмотря на то, что, в отличие от «KBS World» в будущем, «TV Korea» не был круглосуточным, он привлёк широкую аудиторию в разных странах и был с радостью встречен корейцами во всём мире, хотевшими оставаться в курсе дел своей страны. Отвечая на замеченный спрос, KBS решила создать круглосуточный международный канал. «TV Korea» был расформирован, а вместо него создан «KBS World».

История 
Телеканал начал вещание 1 июля 2003 года. В отличие от «TV Korea», у которого, например, не было инфраструктуры (спутника), чтобы транслировать новости в реальном времени в Европу, «KBS World» сразу создавался с соответствующей инфраструктурой и зарезервированными для его трансляции частотами/транспондерами.

Теперь, имея свой собственный канал, KBS смог перейти от предложения зарубежным телерадиовещателям отдельных передач к предложению для трансляции в телесетях по всему миру целого собственного канала.

За 10 лет, по состоянию на 2003 год, потенциальная аудитория телеканала «KBS World» достигла 2,3 миллиарда человек.

Передачи 
Не считая англоязычных новостей и отдельных других программ, канал показывает передачи, снятые для корейской аудитории и транслируемые в Корее по телеканалам «KBS1» и «KBS2». Спектр жанров широкий, как, например, новости, самые популярные производимые компанией KBS телефильмы и телесериалы, развлекательные передачи, в том числе посвящённые корейской поп-музыке, документальные фильмы, спорт и передачи для детей. Передачи демонстрируются по-корейски с английскими субтитрами.

«KBS World» также производит документальные фильмы и подробные и глубокие программы про корейскую культуру и корейские технологии, призванные улучшать и поддерживать позитивный имидж Кореи во всём мире.

Программа новостей на английском производится специально для «KBS World» называется «KBS World News Today».

См. также 
 KBS
 KBS World Radio
 Голос Кореи

Примечания

Ссылки 
  
 Онлайн-трансляция
 

Korean Broadcasting System
Общественные телеканалы Республики Корея
Телеканалы на корейском языке
Телеканалы, запущенные в 2003 году
Международные общественные телеканалы общей тематики
Общественные телеканалы по алфавиту
Международные телерадиовещатели